DeSoto ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 DeSoto (Georgia)
 Desoto (Indiana)
 DeSoto (Texas)
 Desoto Lakes (Florida)
 DeSoto County (Florida), Verwaltungseinheit in Florida
 DeSoto County (Mississippi), Verwaltungseinheit in Mississippi

DeSoto ist der Familienname folgender Personen:
 Rosanna DeSoto (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin

DeSoto steht für:
 DeSoto (Automarke), eine US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 Operation Desoto, eine militärische Operation
 De Soto